Елша (Alnus) е род покритосеменни растения от семейство Брезови. Състои се от над 30 вида дървета и храсти.

Видове